Voszkreszenszkoje – település Oroszországban, a Kurgani területen 
 Voszkreszenszkoje – település Oroszországban, a Szaratovi területen
 Voszkreszenszkoje – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen
 Voszkreszenszkoje – település Oroszországban, Baskíria Kugarcsi járásában
 Voszkreszenszkoje – település Oroszországban, Baskíria Meleuzi járásában